

Geografia 
 Warszawa – nome polacco di Varsavia, capitale della Polonia
 Warszawa – località del comune di Wronki (voivod. Grande Polonia)
 Warszawa – località del comune di Stara Kiszewa (voivod. Pomerania)

Musica 
 Warszawa – traccia dell'album Low di David Bowie del 1977
 Warszawa – album dei Praxis del 1999
 Warszawa – album dei Porcupine Tree del 2004

Altri progetti